Râul Crețu se poate referi la:

 Crețu - afluent al râului Moneasa, județul Arad
 Crețu - afluent al râului Șercăița, județul Brașov

Altele 
 Râul Izvorul Crețu

Vezi și 
 Crețu, localitate în județul Dâmbovița
 Crețu (nume de familie)
 Crețești (dezambiguizare)